И́гор Дуля́й (; ) — сербский футболист, полузащитник. Главный тренер клуба «Партизан».

Биография

Клубная карьера 
Игор Дуляй — воспитанник футбольной школы белградского «Партизана», в котором начал профессиональную карьеру и выиграл несколько трофеев. В 2004 году перешёл в донецкий «Шахтёр», в составе которого стал 4-кратным чемпионом Украины, 3-кратным вице-чемпионом, два раза выиграл национальный кубок. Именно в донецком клубе Дуляй выиграл свой главный трофей — Кубок УЕФА 2008/09. В конце карьеры 4 года, в период с 2010 по 2014 год, выступал за «Севастополь».

Карьера в сборной 
В составе сборной Югославии дебютировал 15 ноября 2000 года в матче с Румынией. Участник чемпионата мира 2006 года в составе сборной Сербии и Черногории.

Тренерская карьера 
В 2016 году стал ассистентом Паулу Фонсеки в «Шахтёре».

Статистика выступлений

На Украине 
Данные на 13 апреля 2013 года

Достижения

«Партизан» (Белград) 
 Чемпион Югославии / Сербии и Черногории (3): 1999, 2002, 2003
 Серебряный призёр чемпионата Югославии (2): 2000, 2001
 Обладатель Кубка Югославии (1): 2001

«Шахтёр» (Донецк) 
 Чемпион Украины (4): 2004/05, 2005/06, 2007/08, 2009/10
 Серебряный призёр чемпионата Украины (3): 2003/04, 2006/07, 2008/09
 Обладатель Кубка Украины (2): 2003/04, 2007/08
 Обладатель Кубка УЕФА: 2008/09

«Севастополь» 
 Победитель Первой лиги Украины (1): 2012/13

Личные 
 Заслуженный мастер спорта Украины (1): 2009
 Кавалер ордена «За мужество» III степени (2009 год)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Сербии
Футболисты Сербии и Черногории
Игроки сборной Сербии по футболу
Игроки сборной Сербии и Черногории по футболу
Игроки ФК «Партизан» Белград
Игроки ФК «Шахтёр» Донецк
Игроки ФК «Севастополь»
Футбольные тренеры Сербии
Тренеры ФК «Телеоптик»
Тренеры ФК «Партизан»
Заслуженные мастера спорта Украины